Холон — топоним.

 Холон — город в Израиле.
 ХК Холон — хоккейный клуб в Израиле.
 Холон — наряду со спиноном квазичастица, возникающая в результате разделения спина и заряда в одномерных системах.
 Холон — нечто, одновременно являющееся и целым само по себе, и частью чего-то ещё; ключевое для философии Кена Уилбера понятие, заимствованное им из произведений Артура Кёстлера.